Turbonegro (Турбонегро) — норвежская музыкальная рок-группа, музыка которой насыщена элементами музыкальных стилей хэви-метал и панк-рок, а тексты зачастую бывают политически некорректными.

Активно выступала с 1989 по 1998 год, затем после перерыва, первоначально грозившего стать концом карьеры, вернулась в 2002 году. С 2011 года выступает без ведущего вокалиста . Стиль собственной музыки группа назвала «дэт-панк».

Дискография 
 Turboloid (1990; 12" EP)
 Hot Cars and Spent Contraceptives (1992)
 Helta Skelta (1993)
 (He’s A) Grunge Whore (1993; 10" EP)
 Never is Forever (1994)
 Ass Cobra (1996)
 Apocalypse Dudes (1998)
 Darkness Forever! (1999; концертный)
 Love It To Deathpunk (2001; сборник, вышедший в Австралии)
 Scandinavian Leather (2003)
 Party Animals (2005)
 Small Feces (2005; бокс-сет раритетных записей)
 Retox (2007)
 Sexual Harassment (2012)
 RockNRoll Machine (2018)

Ссылки 

 
 

Панк-рок-группы
Рок-группы Норвегии
Группы глэм-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Лауреаты премии Spellemannprisen